WEKO steht für:
 Wettbewerbskommission
 WEKO Wohnen

Abkürzung